El término Ocampo puede estar vinculado o hacer referencia a:

Municipios de México 
 a Ocampo, municipio del estado de Coahuila.
 a Ocampo, municipio del estado de Chihuahua.
 a Ocampo, municipio del estado de Durango.
 a Ocampo, municipio del estado de Guanajuato.
 a Ocampo, municipio del estado de Michoacán.
 a Ocampo, municipio del estado de Tamaulipas.
 a Ocampo, ciudad del municipio de Ocampo, en Tamaulipas.

Apellido 
 a Ocampo, apellido.

Casa de cultura y centro cultural
 a Villa Ocampo, casa de veraneo de la familia Ocampo, hoy museo, en San Isidro, Argentina.
 a Villa Victoria, casa de veraneo de la familia Ocampo, hoy museo, en Mar del Plata, Argentina.